Klemp bezeichnet:
 im Netzjargon ein fehlendes Leerzeichen hinter einem Satzzeichen, siehe Plenk#Klemp

Klemp ist der Familienname folgender Personen:
 Heiner Klemp (* 1963), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Klaus Klemp (* 1954), deutscher  Design- und Kunsthistoriker sowie Ausstellungskurator
 Paul Klemp (1899–1973), deutscher Kapitän und NSDAP/AO-Funktionär
 Pia Klemp (* 1983), deutsche Biologin, Kapitänin und Menschenrechts-Aktivistin 
 Stefan Klemp (* 1964), deutscher Historiker und Journalist

Siehe auch:
Glemp